Wow steht für:

 Wow!, eine Interjektion
 Wow!-Signal, ein Radiosignal, bekannt durch das SETI-Projekt
 Wow Comics, eine Comicserie zwischen 1940 und 1952
 eine wöchentliche Ratesendung auf Radio Wien, siehe Radio Wien #WOW
 WOW (Luftfahrtallianz), eine strategische Allianz von Luftfrachtunternehmen
 WOW – Die Entdeckerzone, deutsche Fernsehsendung für Kinder
 WOW, bis 2022 „Sky Ticket“, ein Streaming-Angebot der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG (→ Sky Deutschland)

WOW steht als Abkürzung für:
 Air Southwest, ehemalige britische Regionalfluggesellschaft (ICAO-Code)
 WOW air, isländische Fluggesellschaft (ICAO-Code) (2019 Flugbetrieb eingestellt)
 Willow Airport in Alaska (IATA-Code)
 Windows on Windows, ein Untersystem von Microsoft Windows zum Ausführen von älteren Programmen
 Wizard of Wor, ein Arcade-Spiel von Bally Midway (aus dem Jahre 1981)
 Women on Waves, eine niederländische Non-Profit-Organisation
 World of Warcraft, ein Online-Rollenspiel (MMORPG)
 World of Warships, ein Client-Spiel mit diversen Kriegsschiffen
 World of WearableArt, die World-of-WearableArt-Show in Neuseeland

Abkürzung